Fredrik Östberg – fondista svedese
 Frida Östberg – calciatrice svedese
 Ingvild Flugstad Østberg – fondista norvegese
 Mads Østberg – pilota di rally norvegese
 Mattias Östberg – calciatore svedese
 Mikael Östberg – fondista svedese
 Ragnar Östberg – architetto svedese